A Marriage of Convenience – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Vitagraph Company of America
A Marriage of Convenience – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Warwick Trading Company
A Marriage of Convenience – cortometraggio del 1912 diretto da James Young
A Marriage of Convenience – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Ammex Film Company